Де ла Пуап — фамилия. Известные носители:

 Пуап, Ролан Польз д’Ивуа де ла (; 1920—2012) — французский лётчик, виконт, Герой Советского Союза (1944).
  (; 1743—1794) — первый французский священник, избранный в Генеральные штаты 1789 года.